Las Palmitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Palmitas, Sinaloa, 
 Las Palmitas, Hidalgo, La Misión, 
 Las Palmitas, Guanajuato, Doctor Mora, 
 Las Palmitas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Palmitas, Tecoanapa, 
 Las Palmitas, Oaxaca, El Barrio de la Soledad, 
 Las Palmitas, Quechultenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar